Osoby o tym nazwisku:
 Bartosz Hinc – polski piłkarz
 Tomasz Hinc – polski samorządowiec i menedżer
 Waldemar Hinc – polski architekt